Konstantin Vassiljev, estonski nogometaš, * 16. avgust 1984, Talin, Estonija.

Življenjepis

Konstantin se je rodil v glavnem mestu Estonije. Z nogometom se je začel ukvarjati ob vstopu v OŠ. Svojo prvo profesionalno pogodbo pa je podpisal za estonski HÜJK Emmaste leta 2002. Vassiljev je od 28.avgusta 2014 nogometaš poljskega kluba Piast Gliwice in član estonske reprezentance. Konstantin je doslej igral za šest različnih klubov v Estoniji, Sloveniji in Rusiji. Za člansko reprezentanco je debitiral 31. maja 2006 proti Novi Zelandiji na prijateljski tekmi. Svoj prvi reprezentančni gol je dal Armeniji 28. marca 2009. Igral je tudi proti Sloveniji in sicer 2. septembra 2011 v Ljubljani (Stožice). To je bila kvalifikacijska tekma za EP 2012. Tedaj je dosegel tudi prvi gol za 1–0, končni izid pa je bil 2–1 za Estonijo.

Klubska statistika

Sklici

Zunanje povezave 
 

Estonski nogometaši
Estonski nogometni reprezentanti
Nogometaši NK Nafte
Nogometaši NK Kopra
Nogometaši Jagiellonie Białystok
Nogometaši Amkarja Perm
Nogometaši Piasta Gliwice
Nogometaši Tallinne Jalgpalli Klubi
Nogometaši FC Levadie Tallinn